Jesjua Andrea Angoy i Cruijff (Barcelona, 1993. március 11. –) ismert nevén Jesjua Angoy-Cruyff, spanyol-holland labdarúgó, az amerikai Dayton Dutch Lions középpályása. Édesapja a spanyol kapus Jesús Angoy, édesanyja a holland legenda Johan Cruijff lánya. Jesjua nagybátyja Cruyff fia, Jordi Cruyff.

Források 
Jesjua Angoy-Cruyff adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1993-ban született személyek
Barcelonaiak
Spanyol labdarúgók
Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek